Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1998 was de 30e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 17 tot en met 31 oktober in Chiang Mai, Thailand werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Japan met 2–1 verslagen. Saoedi-Arabië werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1999, dat in Nigeria zal worden gespeeld. De 4 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Zuid-Korea, Japan, Saoedi-Arabië en Kazachstan.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in Thailand
Voetbal in 1998
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand